Nello sci nordico ai VII Giochi olimpici invernali, che si svolsero nel 1956 a Cortina d'Ampezzo (Italia), vennero assegnate medaglie in otto specialità. Rispetto all'edizione precedente furono introdotte alcune novità nel programma dello sci di fondo, già inserite in quello dei Mondiali del 1954: in campo femminile fu aggiunta la staffetta 3x5 km; in quello maschile, la 18 km venne sostituita dalla 15 km e dalla 30 km. 

Le gare di salto con gli sci e di sci di fondo, sia maschili sia femminili, furono considerate valide anche ai fini dei Campionati mondiali di sci nordico 1956, dei quali costituirono la ventunesima edizione, mentre quella di combinata nordica assegnò soltanto il titolo olimpico. Per quel che concerne la partecipazione, a Cortina d'Ampezzo fece il suo esordio olimpico l'Unione Sovietica, mentre la Germania Est e la Germania Ovest presentarono un'unica squadra.

Risultati

Uomini

Combinata nordica

Salto con gli sci

Sci di fondo

15 km

30 km

50 km

Staffetta 4x10 km

Donne

Sci di fondo

10 km

Staffetta 3x5 km

Medagliere per nazioni

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 Schede FIS:
 
 
 

 Schede Sports-reference:
 
 
 

 07
Sport ai VII Giochi olimpici invernali
Sci nel 1956